Les marmottes (Marmota) forment un genre de mammifères fouisseurs de l'ordre des rongeurs.

Étymologie et dénominations 

Du latin , « souris de la montagne ».

D'après Émile Littré, auteur du Dictionnaire de la Langue Française, Marmontain est l'un des anciens noms français de la marmotte ; espagnol et portugais :  ; italien :  ; pays de Coire : murmont ; ancien haut allemand : muremanto, muremunti ; du latin  ou  : rat de montagne.

La marmotte est appelée siffleux en Amérique du Nord, car, quand il y a un danger, elle émet un cri (son d'origine laryngée) puissant pour donner l'alerte d'un danger aux autres marmottes, qui vont alors se réfugier dans leur terrier. L'animal peut aussi être appelé bonhomme couèche, du micmac . Les anglophones la nomment  (littéralement : « cochon de terre ») ; en allemand, c'est  : littéralement l'« animal qui marmonne, marmotte ».

Description 

Le poil de la marmotte est brun, noir ou marron. Elle a un corps trapu, les oreilles rondes. Ses membres sont courts et puissants avec une longue queue. Sa taille est de  pour un poids de . Elle vit de  en captivité et de  en liberté.

Répartition et habitat 

Certaines espèces de marmotte vivent dans les montagnes entre  d'altitude. Cette amplitude altitudinale pourrait être due à la fraîcheur hivernale qu'elle recherche, ainsi qu'à la pression exercée par l'homme sur l'espèce. D'autres espèces, comme celles d'Amérique du Nord et des steppes eurasiennes, préfèrent les prairies naturelles.

Les paléontologues avaient déjà au  trouvé des ossements de marmotte jusque dans les grandes plaines d'Europe de l'Ouest (dont en France, dans le bassin parisien y compris et plus à l'ouest en Poitou-Charentes) mais également plus au nord en Belgique (au Paléolithique moyen selon les fossiles de la grotte Walou de Trooz par exemple). Les premiers paléontologues ont été surpris de découvrir que la marmotte côtoyait autrefois en Belgique nos ancêtres préhistoriques, mais aussi l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame, la hyène, le lion (qui ne survivent aujourd'hui qu'en zone tropicale) et le renne, le glouton, le renard argenté, le chamois (aujourd'hui réfugiés en montagne ou dans les zones circumpolaires).

La marmotte disparaît de la plupart des régions d'Europe dès la Préhistoire, sans doute en raison d'une pression de chasse excessive, l'espèce pouvant nuire aux premiers essais d'agriculture et constituant une source de protéines et de lipides relativement facile d'accès en hiver (il suffit de baliser les terriers à l'automne pour les retrouver dans la neige).

La présence actuellement exclusivement montagnarde de la marmotte pourrait donc n'être que la conséquence de l'action de l'homme, lequel a cependant commencé à tenter d'améliorer le sort de l'espèce en la réintroduisant dans divers massifs montagneux (notamment en France). Toutefois, le faible effectif de certaines de ces populations nouvelles, et leur isolement par rapport aux autres, pose le problème de leur fragilité et de leur consanguinité.

Écologie et comportement

Reproduction 
Les marmottes s'accouplent au mois de mai. La gestation dure  et une portée peut compter de .

Les marmottons naissent fin mai à début juin. À la naissance, les marmottons mesurent  et pèsent environ . Ils ont les yeux fermés et n'ont pas encore de poils. Les petits restent un à deux mois dans leur terrier.

Alimentation 

La marmotte est cæcotrophe, c’est-à-dire qu'elle digère deux fois ses aliments en ingérant certaines de ses propres selles.

Les marmottes des Alpes se nourrissent de végétaux herbacés, de graines et de petits invertébrés (insectes, araignées, vers). Elles préfèrent les jeunes pousses et maintiennent leur nourriture avec leurs membres antérieurs.

Hibernation 
La marmotte hiberne pendant cinq mois et demi. En automne, elle mange énormément pour constituer les réserves de graisse qui lui permettront de survivre. Pour ne pas brûler ses réserves trop vite, elle vit au ralenti. Sa température corporelle chute à  et son cœur ralentit, aux alentours de  par minute. Elle se réveille environ toutes les quatre semaines pour faire ses besoins. S'il fait moins de  sous terre, la marmotte doit se réveiller et bouger pour ne pas mourir de froid.

Il semble que l'hibernation sociale (en groupes familiaux, dans l’hibernaculum, avec des individus âgés plus expérimentés), étudiée chez Marmota marmota, si elle est un facteur de risque éco-épidémiologique à cause de la promiscuité, puisse aussi procurer des avantages en ce qui a trait à la survie hivernale.

Systématique 
L'espèce la plus connue en Europe est la marmotte vivant dans les montagnes (Marmota marmota). En Amérique du Nord, la Marmota monax, appelée familièrement « siffleux » au Québec, constitue l'espèce la plus courante.

Liste des espèces 

 Marmota baibacina, Asie -- Marmotte grise
 Marmota bobak, Eurasie -- Marmotte bobak  ou Marmotte de Chine
 Marmota broweri, Alaska
 Marmota caligata, Canada, Alaska et nord des Rocheuses aux États-Unis -- Marmotte des Rocheuses 
 Marmota camtschatica, Kamtchatka -- Marmotte du Kamtchatka ou Marmotte à tête noire
 Marmota caudata, Asie centrale -- Marmotte à longue queue
 Marmota flaviventris, Amérique du Nord -- Marmotte à ventre fauve
 Marmota himalayana, Himalaya -- Marmotte de l'Himalaya
 Marmota marmota, Alpes et Pyrénées -- Marmotte des Alpes
 Marmota menzbieri, Asie centrale
 Marmota monax, Amérique du Nord -- Marmotte commune ou Marmotte du Canada
 Marmota olympus, Péninsule Olympique des États-Unis -- Marmotte des monts Olympic
 Marmota sibirica, Sibérie -- Marmotte de Sibérie
 Marmota vancouverensis, Île de Vancouver -- Marmotte de l'île de Vancouver

Phylogénie 
Phylogénie de Marmota selon Brandtler et Lyopunova, 2009

Les marmottes et l'homme

Effectifs 

.

.

Utilisations 

, la marmotte était chassée pour sa fourrure, sa chair, sa graisse. , la chasse est toujours autorisée en France, mais son colportage, sa mise en vente, sa vente et l'achat de spécimens morts sont interdits. En Amérique du Nord, la chasse des marmottes est libre, car certaines espèces y sont répandues et classées comme nuisibles. La fourrure des marmottes d'Asie et d'Amérique du Nord est toujours utilisée sous le nom de murmel. Les montagnards émigrés dans les grandes villes présentaient aussi des individus dressés comme attraction foraine.

De nos jours, elle est devenue un des symboles majeurs des Alpes. On trouve de nombreuses représentations ou évocations de l'espèce sur des produits n'ayant d'ailleurs aucun lien avec elle, si ce n'est l'origine montagnarde (bonbons, gâteaux, fromages), ou sur des hébergements (dont l'on vante la qualité en convoquant la réputation de bonne dormeuse de la marmotte, et son goût pour un habitat confortable et sûr). La marmotte en peluche, et sa version capable de siffler, voire équipée d'un détecteur de mouvement qui provoque le sifflement, est devenue l'un des classiques des boutiques pour touristes dans les Alpes et les Pyrénées.

L'espèce jouit d'une image très positive auprès d'un large public en raison de son apparence de petit ours en peluche et de son caractère inoffensif. Il n'est pas rare, dans les vallées très fréquentées en été, que des marmottes viennent quémander des friandises auprès des randonneurs, parfois avec une certaine effronterie, et ceci contribue également à la popularité de l'espèce.

Cuisine 
La marmotte est consommée pour sa viande en Mongolie, dans un plat appelé «  », variante du «  », qui est lui généralement à base de mouton. C'est un des plats phares de la cuisine mongole. C'est un plat de fête consommé principalement pendant l'été.

Folklore et expressions dérivées 

La marmotte américaine est sujet d'une tradition célébrée par les Nord-Américains (Américains et Canadiens) chaque année le , appelée le « jour de la marmotte » () ; selon que celle-ci voit ou non son ombre, cela annoncera un printemps tardif ou précoce.

On utilise l'expression « dormir comme une marmotte » quand une personne dort paisiblement et profondément. Voir l'article consacré aux idiotismes animaliers.

En France, l'expression  est une référence à une publicité des  pour les chocolats Milka, qui est utilisée pour parler d'une histoire invraisemblable.

Depuis 2015, la chaîne de télévision France 3 utilise des marmottes dans son habillage d'antenne estival. Créés en images de synthèse, les rongeurs sont placés dans des situations anthropomorphiques, qui évoluent au fil des ans. Ainsi, les marmottes ont tour à tour parodié des groupes et styles musicaux, des scènes cultes du cinéma, et depuis 2020 des compétitions sportives. Fin 2021, la chaîne les remplacent par de nouveaux personnages animaliers : des poules soie.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Catherine Perrin, La Marmotte alpine, Éveil éditeur, , Saint-Yrieix-sur-Charente, 2001, 72 .
 M.C. Bel, J. Coulon, Le marquage jugal chez la marmotte alpine : aspects comportementaux,  d'étude sur la marmotte alpine, R. Ramousse & M. Le Berre eds. , .
 .

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sciuridae
Mammifère (nom vernaculaire)